Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012. — мешовити парови је такмичење на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Одржало се од 28. јула, до 5. августа у Вембли арени.

Победник турнира је био кинески пар Џанг Нан и Џао Јуенлеј који су у финалу победили сународнике Сју Чен и Ма Ђин са 21:11, 21:17. Треће место су освојили Данци Јоаким Нилсен и Кристина Педерсен.

Систем такмичења 
Такмичари су били подељени у четири групе са по четири пара и свако је играо са сваким у својој групи. По два најбоље пласирана пара из сваке групе пласирала су се у елиминациону фазу и играли су за победника турнира.

Учесници

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Референце

Спољашње везе 
 Страница на званичном сајту игара
 Резултати на tournamentsoftware.com

Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012.